Dalibor Bagarić – ex cestista croato
 Dražen Bagarić – calciatore austriaco naturalizzato croato
 Matej Bagarić – calciatore croato